De Italiaanse voetbalclub Atalanta Bergamo speelt sinds 1962 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Atalanta

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Italië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Statistieken

Europacup II 1963/64

Bijgaand een overzicht van de spelers van Atalanta Bergamo, die in het seizoen 1963/64 onder leiding van trainer-coach Carlo Quario uitkwamen in het Europacup II-toernooi. De ploeg werd in de eerste ronde (over drie wedstrijden) uitgeschakeld door Sporting Lissabon.

Europacup II 1987/88

Bijgaand een overzicht van de spelers van Atalanta Bergamo, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Emiliano Mondonico uitkwamen in het Europacup II-toernooi. De ploeg werd in de halve finale uitgeschakeld door het Belgische KV Mechelen.

UEFA Cup 1989/90

Bijgaand een overzicht van de spelers van Atalanta Bergamo, die in het seizoen 1989/90 onder leiding van trainer-coach Emiliano Mondonico uitkwamen in het UEFA Cup-toernooi. De ploeg werd in de eerste ronde uitgeschakeld door Spartak Moskou.

UEFA Cup 1990/91

Bijgaand een overzicht van de spelers van Atalanta Bergamo, die in het seizoen 1990/91 onder leiding van trainer-coach Bruno Giorgi uitkwamen in het UEFA Cup-toernooi. De ploeg werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Internazionale.

Europa
Atalanta Bergamo